la longueur d'onde 600 m correspond à la fréquence 500 kHz, une fréquence maritimes pour la détresse en radiotélégraphie morse ;
 600 mètres, une discipline d'athlétisme.